Келлерхофен () — фамилия:

 Келлерхофен, Йозеф (1789—1849) — немецкий художник-портретист; сын Морица Келлерхофена.
 Келлерхофен, Мориц (1758—1830) — немецкий художник-портретист.
 Келлерхофен, Франц (1814—1872) — немецкий гравёр.

См. также 
 Келлерман
 Келлер
 Хофен